Aphanopleura leptoclada är en flockblommig växtart som först beskrevs av James Edward Tierney Aitchison och William Botting Hemsley, och fick sitt nu gällande namn av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Aphanopleura leptoclada ingår i släktet Aphanopleura och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leptoclada